Mountain Park (Fulton County, Georgia)
Mountain Park (Oklahoma)

Ou ainda:
Mountain Lake Park

Desambiguações de topônimos